"Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine" je predstavljala ligu trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1984./85.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Famos" iz Hrasnice.

Ljestvica  

 Hrasnica - danas dio naselja Sarajevo

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Druga savezna liga 1984./85. 
 Regionalna liga BiH - Jug 1984./85.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Limun Papić, Tomo Marić: FK Kozara 1913-1988, Bosanska Gradiška, 1989., str. 215 
 Zambata Slaven i dr.: "Nogomet 85", Zagreb, 1985., UDK: 796.332"1985", str. 64-65 
 fkbuducnostbanovici.blogspot.com/, Vremeplov, pristupljeno 8. travnja 2020. 
  

 

1984-85 
 
1984-85